Roughwood bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Roughwood (Massachusetts), ID-Nr. 85003309
 Roughwood (Pennsylvania), ID-Nr. 84000318